Bakov bezeichnet

die Stadt Bakov nad Jizerou, Okres Mladá Boleslav, Tschechien
einen Ortsteil der Gemeinde Beřovice, Okres Kladno, Tschechien
einen Ortsteil der Gemeinde Studnice u Náchoda, Okres Náchod, Tschechien

Bakov ist der Familienname von
 Jason Bakov (1906–1974), jugoslawischer Stabhochspringer

Siehe auch:
 Bakow
 Bąków